Pentadio (poeta), poeta della fine del III, inizi del IV secolo
 Pentadio (magister officiorum), funzionario dell'Impero romano del IV secolo